Wiay és el nom de dues illes deshabitades a les illes Hèbrides, a la costa oest d'Escòcia.

 Wiay (Hèbrides Exteriors), illa de les Hèbrides Exteriors
 Wiay (Hèbrides Interiors), illa de les Hèbrides Interiors